Забегалово — название населённых пунктов в России:

 Забегалово — деревня в Очёрском районе Пермского края
 Забегалово —  деревня в Завьяловском районе Удмуртии.